Венса́н Пажо́ (; 19 августа 1990, Домон, Франция) — французский футболист, центральный полузащитник клуба «Анси».

Карьера

Клубная 
Венсан Пажо — воспитанник футбольного клуба «Ренн». В сезоне 2010/11 на правах аренды выступал за клуб Лиги 2 «Булонь». Дебютировал в команде 6 августа 2010 года в матче против «Клермона».
Первый гол за «Булонь» забил 20 августа 2010 года в ворота «Седана» с передачи Даниэля Морера
.
Всего форвард отыграл за сезон в «Булони» 38 матчей, забив в Лиге 2 6 голов. Летом 2011 года Пажо вернулся в «Ренн».

Впервые сыграл в Лиге 1 10 сентября 2011 года в матче с марсельским «Олимпиком».
25 августа 2011 года полузащитник забил свой первый гол за «Ренн» (в матче Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой» с передачи Жиреса Кембо-Экоко).

В сборной 
Венсан Пажо выступал за сборную Франции для игроков не старше 20 лет. В составе молодёжной сборной полузащитник участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы—2013 и забил 1 гол с пенальти в домашнем матче против Латвии, сыгранном 1 июля 2012 года.

Достижения 
 Финалист Кубка французской лиги: 2012/13

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Булонь»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Анси»